Irodalmi lexikon (1927) – szerk. Benedek Marcell, Győző Andor Kiadása, Budapest
 Irodalmi lexikon (2005) – főszerk.: Szabó Zsolt, Pannon-Literatúra Kft., Budapest